El término catástrofe hace referencia, en esta enciclopedia:

Concepto
 a un desastre;
 a la última parte del poema dramático, con el desenlace, especialmente cuando es doloroso, o, genéricamente, el desenlace desgraciado de otros poemas;
 al cambio brusco de estado en un sistema dinámico, provocado por una mínima alteración de uno de sus parámetros;

Cine y literatura
a Catástrofes, una novela de Agatha Christie;
al cine de catástrofes, un género;

Ciencias
al catastrofismo, una hipótesis ya no válida sobre el origen de la Tierra;
a la teoría de las catástrofes, una teoría desarrollada en las matemáticas y la geometría;
a cualquier :Categoría:Catástrofe ecológica.

Notas